El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas es un centro cultural ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra adscrito a la Universidad de Buenos Aires a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación. Organiza conferencias, exposiciones, talleres y concursos a nivel nacional e internacional.

Referencias 

Centros culturales de la ciudad de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Centros culturales de Argentina del siglo XX
Argentina en 1984